Na fujarce, Czerwone Gitary 1970-es lemeze
 Na fujarce, az előbbi lemez címadó dala